A Bobrovi járás (oroszul Бобровский район [Babrovszkij rajon]) közigazgatási egység (járás) Oroszországban, a Voronyezsi területen. Székhelye Bobrov.

Népesség 
 2010-ben 49 494 lakosa volt.

Községek

Képek

Jegyzetek

Források 
 Всероссийская перепись населения 2002 года. Национальный состав населения по регионам России. Демоскоп Weekly.
 A 2010-es oroszországi népszámlálás adatai

A Voronyezsi terület járásai